

Geografia 
 Germania
Minden – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
Minden – comune della Renania-Palatinato
 Stati Uniti d'America
Minden – città della Contea di Pottawattamie, Iowa
Minden – capoluogo della Parrocchia di Webster, Louisiana
Minden – township della Contea di Sanilac, Michigan
Minden – città della Contea di Kearney, Nebraska
Minden – census-designated place della Contea di Douglas, Nevada
Minden – città della Contea di Montgomery, New York
Minden City – villaggio della Contea di Sanilac, Michigan

Altro 
Battaglia di Minden – battaglia della guerra dei sette anni